Sinan kan syfta på:

Personer
 Mimar Sinan (1489–1588), en osmansk arkitekt

Geografi

Kina 

 Sinan, Tongren, härad, Guizhou, 
 Xin'an – ett härad i Henan-provinsen

Sydkorea 

 Sinan-gun, landskommun, Södra Jeolla,

Turkiet 

 Salat (subdistriktshuvudort), Diyarbakır, 
 Sinanköy, ort, Diyarbakır, 
 Sinan Çayı, vattendrag, Diyarbakır, 

WP:Projekt Kina
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar